Мактум () :

 Мактум Хашер Мактум аль-Мактум — член династии Аль Мактум, правящей эмиратом Дубай.
 Мактум ибн Бути — основатель и первый правитель эмирата Дубай, основатель династии аль-Мактум.
 Мактум ибн Рашид аль-Мактум — двукратный премьер-министр Объединённых Арабских Эмиратов, эмир Дубая.
 Мактум ибн Хашер — эмир Дубая из династии аль-Мактум.

Арабские имена